Les « lois de Réforme » (espagnol ) consistent en une série de lois et décrets d'inspiration libérale adoptées au Mexique entre 1859 et 1863 sous la présidence intérimaire de Benito Juárez dont le but est d'instaurer la séparation de l'Église et de l'État.

Le terme est aussi employé pour englober un premier train de mesures similaires, adoptées en 1856 par le gouvernement d'Ignacio Comonfort, prélude à la Guerre de Réforme et à la Constitution de 1857.

Lois de réforme d'Ignacio Comfort 

  : Loi supprimant la coercion civile pour l'application des vœux ecclésiastiques
  Loi de dissolution de la Compagnie de Jésus
   Loi de désamortissement des terrains rustiques ou urbains appartenant à des corporations civiles et ecclésiastiques, dite

Lois de réforme de Benito Juárez 

   : loi de nationalisation des biens du clergé régulier et séculier
   : loi sur le mariage civil
   : loi sur le Registre d'État civil
   : décret déclarant la cessation de l'intervention du clergé dans les cimetières
   : Loi régulant les jours fériés et interdisant aux fonctionnaires la présence officielle à l'office
   : Loi sur la liberté de culte
   : Loi de sécularisation des hôpitaux et des établissements de bienfaisance
   : Loi de dissolution des communautés religieuses

Notoriété 

De nombreux odonymes rappellent les dates de signature ou de promulgation de ces différentes lois et de leurs décrets d'application. Par exemple :
  (Calle) 11 de Agosto de 1859, à Iztapalapa, dans l'Entité fédérale de la Ville de Mexico.
 …

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Constitution du Mexique
 Séparation de l'Église et de l'État

Liens externes 
  , texte des lois adoptées sous Juárez
  , résumé sur le site «  » du gouvernement du Mexique

Histoire du Mexique
Loi mexicaine
Benito Juárez
Loi du XIXe siècle
Loi sur la laïcité
Histoire du catholicisme en Amérique et Océanie